Poulomi Ghatak ( ; * 3. Januar 1983 in Kalkutta, Westbengalen) ist eine indische Tischtennisspielerin. Sie ist siebenfache nationale Meisterin und nahm an den Olympischen Spielen 2000 teil.

Persönliches 
Sie ist die Tochter von Shubhash Chandra Ghatak, der als ihr Trainer fungierte. Neben dem Tischtennisspielen interessiert sie sich für die Malerei. Ghatak besuchte die Nava Nalanda High School und später das Jogamaya Devi College der Universität von Kalkutta. Kurz nach den Commonwealth Games 2010 heiratete sie den Tischtennisspieler Soumyadeep Roy. Das Paar bekam im Oktober 2015 ein Kind.

Karriere 
Sie begann ihre Tischtenniskarriere 1992 im Alter von neun Jahren. Sie spielt für den Tollygunge Baisakhi Sangha. Ghatak vertrat Indien bei den Tischtennis-Asienmeisterschaften in Südkorea, bei den Russian Open, beim Toyota Cup in Japan, bei den German und Polish Open, bei den Asian Games in Incheon oder auch bei den Chile Open 2006. 

Zwischen 1998 und 2007 gewann die Inderin drei nationale Juniorenmeisterschaften und fünf nationale Seniorenmeisterschaften. Zu ihren größten Erfolgen zählen die Medaillengewinne bei den Commonwealth Games sowie die einmalige Teilnahme an den Olympischen Spielen. 2009 wurde sie mit dem Arjuna Award ausgezeichnet.

Turnierergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Indien)
Olympiateilnehmer (Indien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer an den Asienspielen (Indien)
Inder
Bengale
Geboren 1983
Frau